João Matias (né en 1986), nageur angolais
João Matias (né en 1991), coureur cycliste portugais